Anja Eržen (ur. 26 października 1992 w Ribnie) – słoweńska biegaczka narciarska i biathlonistka, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Anja Eržen pojawiła się w austriackim Sankt Ulrich am Pillersee, gdzie w zawodach Alpen Cup zajęła 72. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2007 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, ale plasowała się poza czołową dziesiątką. Jeszcze pięciokrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas rozgrywanych w 2012 roku mistrzostw świata juniorów w Erzurum, gdzie w sztafecie zdobyła brązowy medal, a indywidualnie była czwarta w biegu łączonym na 10 km. Indywidualny debiut w Pucharze Świata zanotowała 20 grudnia 2009 roku w Rogli, gdzie zajęła 56. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Jak dotąd nie zdobyła pucharowych punktów. W 2010 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie była czternasta w sztafecie, a rywalizację w biegu łączonym na 15 km zakończyła na 59. pozycji. Rok później wystąpiła na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie Słowenki z Eržen w składzie zajęły siódme miejsce, a indywidualnie zajęła 44. miejsce w biegu na 10 kilometrów klasykiem. W 2013 roku wzięła udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu, gdzie jej najlepszym wynikiem było 23. miejsce w biegu łączonym na 15 km.

Debiuty w PŚ 
 Biegi narciarskie
Debiut : 20.12 2009 Rogla (56. miejsce -15 km C)
 Biathlon
Debiut : 28.11 2013 Östersund (54. miejsce – Bieg indywidualny)

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: – 
 sezon 2011/2012: –

Miejsca na podium 
Eržen nie stała na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Osiągnięcia w biathlonie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  
  

Słoweńscy biegacze narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1992